Шоллар:

Фамилия
 Шоллар, Людмила Францевна (1888—1978) — артистка балета Мариинского театра, участница «Русских сезонов» Дягилева, супруга Анатолия Вильтзака
 Шоллар, Франтишек (1859—1937) — чешский арфист, валторнист, педагог, дирижёр и композитор

Топоним
 Шоллар — посёлок городского типа в Хачмазском районе Азербайджана, откуда берёт начало Баку-Шолларский водопровод

См. также 
Шолларская вода